De combinatie voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 17 februari 2022 in het National Alpine Ski Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Zwitserse Michelle Gisin. Zij prolongeerde haar titel.

Tijdschema

Uitslag 

Legenda:
 DNF = Did Not Finish
 DQ = Disqualified

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen combinatie